Jan Kooiman (burgemeester)
 Jan Kooiman (schaatser)
 Jan Kooiman (voetbaltrainer)
 Jan Kooiman (voetballer) – voormalig voetballer van Fortuna Vlaardingen

Zie ook 
 Jan Kooijman, Nederlands acteur, presentator en danser.